Појам  може да се односи на:
Први кинеско-јапански рат,
Други кинеско-јапански рат,